La Grand Champions Cup di pallavolo maschile 2001 si è svolta dal 20 al 25 novembre 2001 a Nagoya e Tokyo, in Giappone: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta a Cuba.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Cuba(Primo titolo)

Secondo posto
Brasile

Terzo posto
Jugoslavia

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2001
 2001
Competizioni sportive a Tokyo
Competizioni sportive a Nagoya